Serralha-áspera é o nome comum dado a diversos táxones vegetais:

 Sonchus asper subsp. asper
 Sonchus asper subsp. glaucescens